Rotteveel est un patronyme néerlandais porté par : 
Elske Rotteveel (1991), actrice néerlandaise
Nick Rotteveel (1989), DJ et producteur néerlandais connu sous le nom de Nicky Romero

Patronyme néerlandais